Cette page présente le tour préliminaire à la Coupe d'Asie des nations 2000.

Quarante-deux pays affiliés à l'AFC s'engagent dans la  de la Coupe d'Asie des nations. L'Arabie saoudite, tenant du titre et le Liban, pays hôte du tournoi final, sont directement qualifiés et ne dispute pas ces éliminatoires.
Ce tour préliminaire concerne donc 42 équipes asiatiques, réparties en 10 groupes géographiques. La meilleure équipe de chaque groupe est qualifiée pour la phase finale au Liban.

Tour préliminaire

Groupe 1 
Tous les matchs sont joués à Douchanbé, Tadjikistan.

Groupe 2 
Les matchs aller sont joués à Alep, Syrie, alors que les matchs retour le sont à Téhéran, Iran.

Groupe 3 
Tous les matchs sont joués à Abou Dabi, Émirats arabes unis.

Groupe 4 
Tous les matchs sont joués à Doha, Qatar.

Groupe 5 
Tous les matchs sont joués au Koweït.

Groupe 6 
Tous les matchs sont joués à Séoul, Corée du Sud.

Groupe 7

Groupe 8 
Les matchs aller se jouent à Kuala Lumpur, Malaisie, alors que les matchs retour se déroulent à Bangkok, Thaïlande.

Groupe 9 
Tous les matchs se jouent à Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam.

Groupe 10 
Tous les matchs sont joués à Macao.

Qualifiés 

 (tenante du titre)

 (pays-hôte)

Notes et références externes 
 Informations et feuilles de matchs sur RSSSF

Eliminatoires 2000